L’od, aussi appelé odki, est une langue indo-iranienne parlée en Inde et au Pakistan par plus de 2.25 millions de personnes au Gujarat, en Haryana, au Rajasthan, à New Delhi, au Sind, et dans le Pendjab.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 

Langue en Inde
Langue au Pakistan
Langue indo-aryenne